The Sorcerer, een opera van Gilbert en Sullivan
 Sorceror (paard), een Amerikaanse racepaard omgekomen in 1988

 Computers
 Exidy Sorcerer, een computer uit 1978
 Sorcerer (rollenspel), een computerspel
 Sorcerer (videospel), een videospel uit 1984
 Sorcerer (Linux), een Linuxdistributie

 Film
 The Sorcerers, een Britse sciencefiction-horrorfilm uit 1967
 Sorcerer (film), een Amerikaanse thrillerfilm uit 1977

 Muziek
 Sorcerer (Miles Davis), een muziekfilm van Miles Davis uit 1967
 Sorcerer (Tangerine Dream), de soundtrack bij de film uit 1977
 Sorcerer (Thornton), een muziekalbum van Phil Thornton uit 1996